Ricardo Ribeiro Fernandes, mais conhecido como Ricardo Fernandes (Moreira de Cónegos, ), é um futebolista profissional português, atualmente joga no Trofense.

Ligações externas 
 Estatísticas e perfil no Zerozero
 perfil no ProPlayers e bio

Naturais de Guimarães
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Moreirense Futebol Clube
Futebolistas do Sport Clube Freamunde
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Clube Desportivo Santa Clara
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Futebolistas do Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias
Futebolistas do Metalurh Donetsk‎
Futebolistas do Anorthosis Famagusta FC
Futebolistas do AEL Limassol‎
Futebolistas do Panetolikos FC